Фёдорково — деревня на юго-востоке Бежаницкого района Псковской области. Входит в состав сельского поселения Бежаницкая волость.

Расположена в 3 км к юго-востоку от райцентра Бежаницы.

Численность населения деревни составляет 26 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района